Суперкубок Литви з футболу 2007 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 червня 2007 року між чемпіоном Литви Каунасом та володарем кубка Литви Судувою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на lfe.lt
 Матч на almis.sritis.lt 

2007
Литва